Oncodostigma är ett släkte av kirimojaväxter. Oncodostigma ingår i familjen kirimojaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kirimojaväxter
Oncodostigma